Henrique de Lausanne foi um herege francês, eremita e pregador, nascido cerca de 1030. Sua pregação começou por volta de 1116 e morreu em torno de 1148 preso. 

Henrique iniciou pela primeira vez em 1116 como um pregador, na diocese de Le Mans, onde provocou enorme agitação. Seu chamado ao arrependimento e à condenação de vida pecaminosa, assim como o casamento forçado de sacerdotes levaram à sua retirada e ao seu afastamento. Novo campo de Henrique seria o sul da França e de Provence, onde foi preso em 1135 pelo Arcebispo de Arles. 

Henrique pode ser considerado o fundador de uma seita, seus seguidores foram os Henricianos.

Pedro de Cluny, Tractatus Contra Petrobrussianos, encontrado em Migne, Patrologia Latina, vol. 189, pp. 720-850.
Les Origines de l'hérésie albigeoise, por Vacandard em Revue des questions historiques (Paris, 1894, pp. 67-83).
W. Wall: op. cit. I p. xliv.

Religiosos da França